Айсберг може да се отнася за:
 айсберг, огромен плаващ леден блок
 „Айсберг“, кодово име на операцията за Окинава (1945)
 Iceberg, уелски рок групи, създавани от Deke Leonard от 1970-те г.
 „Айсберг“, рок група от Ихтиман, създадена през 1988 г.
 Iceberg Vodka, канадска марка водка (1994)
 „Айсберг“, зимен дворец на спорта в Адлер, Сочи (2009)
 Айсберг, сорт маруля (салата)